Xinli bezeichnet:

 Xinli (Dawa) (新立镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Dawa in der chinesischen Provinz Liaoning
 Xinli (Huaibin) (新里镇), Großgemeinde im Kreis Huaibin in der chinesischen Provinz Henan
 Xinli (Yushu) (新立镇), Großgemeinde der Stadt Yushu in der chinesischen Provinz Jilin
 Xinli (Zhong) (新立镇), Großgemeinde im Kreis Zhong der chinesischen Stadt Chongqing
 Xinli (Shuangliao) (新立乡), Gemeinde der Stadt Shuangliao in der chinesischen Provinz Jilin
 Xinli (Acheng) (新利街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Acheng in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Xinli (Dongli) (新立街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Dongli der chinesischen Stadt Tianjin
 Xinli (Taobei) (新立街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Taobei in der chinesischen Provinz Jilin
 Xinli (Xinxing) (新立街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xinxing in der chinesischen Stadt Heilongjiang